Edgewood Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Edgewood Hills (Delaware), im New Castle County
 Edgewood Hills (Maryland), im Cecil County
 Edgewood Hills (Pennsylvania), im Dauphin County
 Edgewood Hills (Tennessee), im Rhea County
 Edgewood Hills (Utah), im Weber County